Cantonul Gevrey-Chambertin este un canton din arondismentul Dijon, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Barges || align="right" | 428 || align="right" | 21910 || align="right" | 21048
|-
| Bévy || align="right" | 92 || align="right" | 21220 || align="right" | 21070
|-
| Brochon || align="right" | 659 || align="right" | 21220 || align="right" | 21110
|-
| Broindon || align="right" | 74 || align="right" | 21220 || align="right" | 21113
|-
| Chambœuf || align="right" | 317 || align="right" | 21220 || align="right" | 21132
|-
| Chambolle-Musigny || align="right" | 308 || align="right" | 21220 || align="right" | 21133
|-
| Chevannes || align="right" | 131 || align="right" | 21220 || align="right" | 21169
|-
| Clémencey || align="right" | 114 || align="right" | 21220 || align="right" | 21178
|-
| Collonges-lès-Bévy || align="right" | 85 || align="right" | 21220 || align="right" | 21182
|-
| Corcelles-lès-Cîteaux || align="right" | 829 || align="right" | 21910 || align="right" | 21191
|-
| Couchey || align="right" | 1 177 || align="right" | 21160 || align="right" | 21200
|-
| Curley || align="right" | 138 || align="right" | 21220 || align="right" | 21217
|-
| Curtil-Vergy || align="right" | 102 || align="right" | 21220 || align="right" | 21219
|-
| Détain-et-Bruant || align="right" | 102 || align="right" | 21220 || align="right" | 21228
|-
| Épernay-sous-Gevrey || align="right" | 169 || align="right" | 21220 || align="right" | 21246
|-
| L'Étang-Vergy || align="right" | 201 || align="right" | 21220 || align="right" | 21254
|-
| Fénay || align="right" | 1 307 || align="right" | 21600 || align="right" | 21263
|-
| Fixin || align="right" | 761 || align="right" | 21220 || align="right" | 21265
|-
| Gevrey-Chambertin || align="right" | 3 138 || align="right" | 21220 || align="right" | 21295
|-
| Messanges || align="right" | 232 || align="right" | 21220 || align="right" | 21407
|-
| Morey-Saint-Denis || align="right" | 693 || align="right" | 21220 || align="right" | 21442
|-
| Noiron-sous-Gevrey || align="right" | 1033 || align="right" | 21910 || align="right" | 21458
|-
| Quemigny-Poisot || align="right" | 210 || align="right" | 21220 || align="right" | 21513
|-
| Reulle-Vergy || align="right" | 93 || align="right" | 21220 || align="right" | 21523
|-
| Saint-Philibert || align="right" | 416 || align="right" | 21220 || align="right" | 21565
|-
| Saulon-la-Chapelle || align="right" | 1 029 || align="right" | 21910 || align="right" | 21585
|-
| Saulon-la-Rue || align="right" | 561 || align="right" | 21910 || align="right" | 21586
|-
| Savouges || align="right" | 330 || align="right" | 21910 || align="right" | 21596
|-
| Segrois || align="right" | 54 || align="right" | 21220 || align="right" | 21597
|-
| Semezanges || align="right" | 111 || align="right" | 21220 || align="right" | 21601
|-
| Ternant || align="right" | 93 || align="right" | 21220 || align="right" | 21625
|-
| Urcy || align="right" | 130 || align="right" | 21220 || align="right" | 21650
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or